Rocé, commune française de Loir-et-Cher.
 Rocé (né en 1977), rappeur français.
 ROCE, Return On Capital Employed.